Haumer ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Haumer (* 1973), österreichischer Opernsänger (Bariton) 
 Margit Haumer (* 1964), österreichische Politikerin (ÖVP), Landtagsabgeordnete, siehe Margit Göll